

Personnalités

Patronymes

Ce patronyme est un sobriquet désignant un individu qui est associé au lièvre. En apparence flatteur s'il exprime la rapidité, il est souvent moqueur par antiphrase, exprimant la lâcheté.
 (par ordre alphabétique)

Adolphe Lelièvre (1836-1915), homme politique français
Capitaine Lelièvre (1800-1851), militaire français
 (1946-), défenseur des droits de l'enfant en Belgique francophone
Claude Lelièvre (1941-), historien de l'éducation français
Esther Lelièvre (1761-1825), égérie du poète français Évariste de Parny
Gérard Lelièvre (1949-), athlète français
 Germaine Lelièvre (1911-1945), résistante française
Gilles Lelièvre (1964-), céiste français
Guy Lelièvre (1952-2021), homme politique canadien
Henri-Gustave Lelièvre (1877-1948), journaliste et écrivain français
Jacques Lelièvre (1950-), dit Jac L., auteur de bande dessinée français
Jean-Marie Lelièvre (1900-1976), personnalité française
Léo Lelièvre (1872-1956), compositeur et parolier français
Martin Lelièvre (1988-), joueur de kayak-polo international français
Michel Lelièvre (1971-), criminel belge
Nico Lelièvre (19?-), chanteur canadien
Philippe Lelièvre (1964-), acteur français
Raymond Lelièvre (1915-1967), écrivain français normand
Richard Lelièvre (1954-), animateur de radio canadien
Robert Lelièvre (1942–1973), auteur-compositeur-interprète et guitariste français
Sylvain Lelièvre (1943-2002), auteur, compositeur et interprète québécois
Victor Lelièvre (1876-1956), prêtre et missionnaire oblat canadien
Xavier Lelièvre (1805-1876), homme politique belge

Le Lièvre
 Arthur Le Lièvre de La Morinière (1927-), général de division français.
 Bernard Le Lièvre de La Morinière (1930-2012), général de brigade (2S) français.

Autres 
Prix Rapsat-Lelièvre,
 Canal Bruniquel, ou canal Lelièvre, canal d'irrigation en maçonnerie de l'île de La Réunion.

Notes et références 

Patronyme normand